graaf van Leicester (titel), een Engelse adellijke titel, meermalen gecreëerd sinds 1107
 Robert Dudley (1533-1588), graaf van Leicester, door Elizabeth I naar de opstandige provincies in de Nederlanden gestuurd om deze te ondersteunen